Il toponimo Horní Lažany può riferirsi alle seguenti località della Repubblica Ceca:
Horní Lažany – frazione di Lipová, comune del distretto di Cheb, nella regione di Karlovy Vary
Horní Lažany – frazione di Lesonice, comune del distretto di Třebíč, nella regione di Vysočina